La Caldera kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Caldera, Argentina, ort, Salta, 
 La Caldera (kommun), Salta,

Mexiko 

 La Caldera, Mexiko, ort, San Luis Potosí, San Luis Potosí,

Spanien 

 Caldera de Taburiente nationalpark, Kanarieöarna, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar